Schill steht für:
 Schill (Sediment), marines Sediment, siehe Schillkalkstein
 Schill, Regionalname für den Zander, Süßwasserfisches

Schill ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schill (1848–1911), deutscher Architekt, Maler und Hochschullehrer
 Carl Schill (1862–1944), deutscher Unternehmer und Turner
 Claudia Beate Schill (1952–2022), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Emil Schill (1870–1958), Schweizer Maler
 Ferdinand von Schill (1776–1809), deutscher Offizier und Freischärler
 Gerhard Schill (1925–2000), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Dresden
 Gottfried Schill (* 1930), deutscher Chemiker
 Hartmut Schill (1928–2015), deutscher Pathologe
 Johann-Georg Schill (1908–1988), deutscher Wirtschafts- und Kirchenjurist
 Joseph Anton Julius Schill (1821–1880), deutscher Philologe und Geologe

 Kerstin Schill (* 1958), deutsche Informatikerin und Humanbiologin
 Kurt Schill (1911–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Lambert Schill (1888–1976), deutscher Politiker (Zentrum, BCSV, CDU)
 Leopold Ferdinand Schill (* 2007), deutscher Schauspieler
 Lore Schill (1890–1968), deutsche Malerin
 Otto Schill (1838–1918), deutscher Jurist
 Ronald Schill (* 1958), deutscher Jurist und Politiker (PRO)
 Ruedi Schill (* 1941), Schweizer Performancekünstler, siehe Monika Günther und Ruedi Schill
 Simon Friedrich Schill (1834–1921), deutscher Unternehmer
 Stephan Schill (* 1964), deutscher Schauspieler
 Stephan Schill (Rechtswissenschaftler), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolf-Bernhard Schill (* 1939), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Shill
 Chill
 Schille